Бельгард, Александр:
 Бельгард, Александр Александрович (1774 — ?) — российский военачальник, генерал-майор.
 Бельгард, Александр Карлович (1855—1921) — российский государственный деятель, действительный статский советник.
 Бельгард, Александр Люцианович (1902—1992) — советский учёный, специалист по экологии, геоботанике.